Iłowo-Osada (plaats), plaats in Polen
 Iłowo-Osada (gemeente), gemeente in Polen